Похищение чародея:
 «Похищение чародея» — повесть Кира Булычёва.
 Похищение чародея — телеспектакль по повести «Похищение чародея».
 Похищение чародея — фильм 1989 года по повести «Похищение чародея».